Weinberg puede referirse a varios artículos de Wikipedia:
 Alvin M. Weinberg (1915-2006), físico nuclear estadounidense.
 Inés Mónica Weinberg de Roca ( 1948), jurista argentina especialista en derecho internacional y derechos humanos.
 Jay Weinberg ( 1990), músico estadounidense conocido como baterista  de la banda de heavy metal Slipknot.
 Matt Weinberg ( 1990), actor vocal estadounidense.
 Max Weinberg ( 1951), músico estadounidense conocido como batería del grupo de rock The E Street Band.
 Mieczysław Weinberg (1919-1966), compositor soviético de origen judeopolaco.
 Mike Weinberg ( 1993), ex-actor de cine estadounidense.
 Moshe Weinberg (1939-1972), entrenador del equipo de lucha internacional israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.
 Robert Weinberg ( 1942), oncólogo estadounidense, reconocido por sus investigaciones en la genética del cáncer.
 Shraga Weinberg ( 1966), jugador israelí de tenis en silla de ruedas.
 Steven Weinberg (1933-2021), físico estadounidense reconocido con el Premio Nobel de Física que propuso el ángulo de Weinberg de las interacciones electrodébiles.
 Wendy Weinberg ( 1958), nadadora estadounidense.
 Wilhelm Weinberg (1862-1937), ginecólogo y obstreta alemán que participó en el desarrollo de la ley de Hardy-Weinberg.